Rosselló, comarca catalana a França
 Comtat del Rosselló, comtat medieval català
 Rosselló, conjunt de la Catalunya del Nord
 Rosselló, departament dels Pirineus Orientals
 Rosselló (Odèn), masia al municipi d'Odèn a la comarca del Solsonès
 Rosselló (Segrià), municipi del Segrià
 Son Rosselló, possessió al municipi de Campos, Mallorca
 Jeroni Rosselló Ribera